Ла Каландрија има више значења:

 Ла Каландрија (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Каландрија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каландрија (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Каландрија (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каландрија (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Каландрија (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Каландрија (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику